

Стенжиця — гміна в Картузькому повіті Поморського воєводства
 Стенжиця — гміна в Рицькому повіті Люблінського воєводства
 Стенжиця — село в гміні Стенжиця Рицького повіту Люблінського воєводства
 Стенжиця — село в гміні Стенжиця Картузького повіту Поморського воєводства
 Стенжиця — село в гміні Ґостинь Гостинського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Стенжиця-Надвепшанська — село в Польщі, у гміні Красностав Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Стенжиця-Ленчинська — село в Польщі, угміні Красностав Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Стенжиця-Кольонія — село в Польщі, угміні Красностав Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Стужиця — село в Україні, в Ужгородському районі Закарпатської області